Схелдепрейс или Приз Шельды () — ежегодная шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся в бельгийской провинции Антверпен.

Впервые состоявшаяся в 1907 году, это самое старое из ныне существующих велосипедных событий во Фландрии, безумно велосипедной северной части Бельгии. Её проведение прерывалось только 7 раз во время обеих мировых войн и 2012 году она праздновала своё 100-е издание.

История 

Первый Схелдепрейс, организованный Антверпенским отделением Бельгийской федерации велосипедного спорта (BWB), состоялся 8 июля 1907 года, что сделало его старейшей велогонкой во Фландрии. Более известный Тур Фландрии, один из монуменов велоспорта, появился шесть лет спустя. Дебютную гонку в 1907 году выиграл француз Морис Летюржи. Затем на протяжении 46 лет успех праздновали только бельгийские велогонщики, прежде чем в 1953 году победил другой небельгиец, голландец Ханс Деккерс.

После окончания мировых войн Схелдепрейс стала относительно заметной в велокалендаре. До 1986 года гонка проводилась в конце июля — начале августа. Затем переехала на конец апреля, в первую среду после Париж — Рубе. В 2010 году, после того как Схелдепрейс был приобретен компанией Flanders Classics, гонка поменялась датами с Гент — Вевельгемом и с тех пор проводится в также среду, но теперь между Туром Фландрии и Париж — Рубе. 

Своим названием гонка обязана местной реки Шельда . По ходу истории она сменила несколько названий: Приз Шельды Фландрии (Scheldeprijs Vlaanderen), Приз Шельды Схотена (Scheldeprijs Schoten), Гран-при Шельды (Grote Scheldeprijs); в 2011 году "Grote" убрали, и Схелдепрейс получила самое короткое имя за всё время.

В 2005 году вошла в календарь UCI Europe Tour c категорией 1.HC. Организацией занимается Flanders Classics.

Гонка считается соревнованием спринтеров. Среди её победителей можно выделить таких выдающихся гонщиков как Эдди Меркс, Рик ван Лой, Марио Чиполлини, Фредди Мартенс, Роджер де Вламинк, Эрик Цабель, Алберик Схотте, Стан Окерс, Жорж Ронссе, Марк Кавендиш и Том Боонен. Немецкий спринтер Марсель Киттель является рекордсменом с пятью победами.

Йохан Мюзеу, занимавший второе место в 1992 и 1997 годах, выбрал соревнование 2004 года в качестве своей последней гонки, сказав:

Я мог бы уйти в отставку после Париж — Рубе, но я чувствовал, что важно, чтобы моя последняя гонка была в Бельгии. Scheldeprijs - отличная гонка, и мне особенно нравится старт на рыночной площади в Антверпене.

Маршрут 

Ключевыми пунктами гонки всегда были столица региона Антверпен и Схотен.

В первые годы маршрут начинался и заканчивался в Антверпене, финишируя на снесённом в настоящее время Зюренборгском велодроме. Позже старт переехал в Мерксем, а затем в Дёрн на окраине Антверпена. В 1996 году старт переместился обратно в центр Антверпена. 

До 2018 года гонка проводился исключительно в Бельгии. В последнее время в Антверпене располагался церемониальный (фиктивный) старт, а фактический (нулевой километр) в Схотене, что в нескольких километрах к северо-востоку. Далее маршрут состоял из одного 155-километрового круга в сельской местности провинции Антверпен. После этого следовал, проходящий три раза, 15-километровый круг в окрестностях Схотена который включал в себя семь мощёных участков протяжённостью от 1300 до 3000 метров. Финиш располагался на берегу реки Шельды в центре Антверпена на площади Гроте Маркт напротив Антверпенской ратуши.

Начиная с 2018 года гонка начинается в Тернёзене, затем проходит через западный туннель Шельды до того, как старт состоится возле Эллеваутсдейке. Маршрут проходит 129,8-километровую дистанцию по островам Валхерен, северный и южный Бевеланд в провинции Зеландия в Нидерландах, затем пересекает границу с Бельгией, далее проходятся три финишных круга. Финиш расположен у Черчиллана в Схотене.

Общая протяжённость дистанция составляет от 200 до 210 километров.

Призёры 

 В 1926 году было проведено две гонки. Сначала среди любителей, а затем среди профессионалов.
 В 1985 году третье место занял бельгиец Марк Сержант, но позднее он был дисквалифицирован. Перераспределение мест не производилось.
 В 1993 году третье место занял бельгиец Вильфрид Нелиссен, но позднее он был дисквалифицирован. Перераспределение мест не производилось.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 Схелдепрейс на Cycling Archives
 Схелдепрейс на Cycling Archives

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1907 года
Антверпен (провинция)